Morten Molle Rasmussen (1985), Deens voetballer (verdediger)
Morten Duncan Rasmussen (1985), Deens voetballer (aanvaller)
Morten Rasmussen (tafeltennisser), Deens tafeltennisser